Дуби́на, дубня́к — дубовий ліс, гай; дубова памолодь
 Дуби́на — окреме дерево дуба
 Дуби́на — будівельні матеріали з деревини дуба
 Дуби́на — товста важка дубова палиця

Прізвище 

 Дубина Анатолій Степанович (1952—2011) — український баяніст, диригент та педагог, заслужений діяч мистецтв України, професор.
 Дубина Валентин Іларіонович — науковець Запорізького національного технічного університету
 Дубина Василь — літератор
 Дубина Василь Прокопович — лицар Бронзового хреста бойової заслуги УПА.
 Дубина Віталій Іванович — український архітектор
 Дубина Дмитро Васильович — український ботанік
 Дубина Кузьма Кіндратович — радянський історик
 Дубина Микола Захарович — виконавець народних дум
 Дубина Микола Іванович — літератор
 Дубина Олег Вікторович — український політик, міністр
 Дубіна Роман Васильович — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що загинув у ході російського вторгнення в Україну в 2022 році.
 Дубина Сергій Олександрович (* 1975) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Топонім

Дубина — частина міста Тишівці в Томашівському повіті Люблінського воєводства

Села:
 Дубина — Вінницька область, Тиврівський район
 Дубина — Вінницька область, Хмільницький район
 Дубина — Вінницька область, Чернівецький район
 Дубина — Київська область, Тетіївський район
 Дубина — Львівська область, Золочівський район
 Дубина — Львівська область, Стрийський район
 Дубина — Полтавська область, Новосанжарський район
 Дубина — Сумська область, Роменський район
 Дубина — Хмельницька область, Красилівський район
 Дубина — Хмельницька область, Старокостянтинівський район

 Дубина — колишнє село Михайловецької сільської ради Мурованокуриловецького району Вінницької області, зняте з обліку

Селища:
 Дубина — Вінницька область, Козятинський район
 Дубина — Вінницька область, Гайсинський район, Краснопільська сільська громада
 Дубина — Вінницька область, Гайсинський район, Тростянецька селищна громада
 Дубина — Черкаська область, Лисянський район

Хутір
 Дубина — хутір, нині у складі села Боричівка Теребовлянського району Тернопільської області

Річки:
 Дубина — річка в Гайсинському районі Вінницької області, ліва притока Собу (басейн Південного Бугу)

Природоохоронні об'єкти:
 «Дубина» — урочище, пам'ятка природи у Літинському районі Вінницької області
 «Дубина» — урочище, ландшафтний заказник у Теплицькому районі Вінницької області
 «Дубина» — лісовий заказник у Маневицькому районі Волинської області
 «Дубина» — ботанічний заказник у Баришівському районі Київської області
 ‎«Дубина» — урочище, ботанічний заказник у Ставищенському районі Київської області
 «Дубина» — ботанічний заказник у Гадяцькому районі Полтавської області
 «Дубина» — ботанічна пам'ятка природи у Черкаському районі Черкаської області
 «Дубина» — ботанічна пам'ятка природи у Надвірнянському районі Івано-Франківській області
 «Дубина» — лісовий заказник у Бахмацькому районі Чернігівської області

Див. також 
 Дубини
 Дубинка

Примітки 

Українські прізвища